Kuřák může znamenat

 člověka, který kouří či je závislý na kouření
 nástroj včelaře pro usnadnění práce se včelami
 podvodní zřídlo termální vody; zejména se rozlišuje
 černý kuřák (vyvěrá voda s vysokým obsahem sulfidů)
 bílý kuřák (vyvěrá voda s vysokým obsahem barya, vápníku, křemíku)

Externí odkazy